Denmark ("Dinamarca", em inglês) pode se referir aos seguintes topônimos:

Denmark (Carolina do Sul) - cidade no estado americano da Carolina do Sul
Denmark (Wisconsin) - cidade no estado americano de Winsconsin
Denmark Street - rua de Londres, na Inglaterra

Desambiguação